Osteriola ima više značenja:
 Osteriola, Bologna
 Osteriola, Reggio Emilia
 Osteriola, Viterbo